Takada Júdzsi (1954), japán birkózó
 Takada Júdzsi (1960), japán színész, szinkronszínész